

Подолянка —  село у Веселинівському районі Миколаївської області

Подолянка — село в гміні Тереспіль Більського повіту Люблінського воєводства